Bernd Rauschenbach ist der Name folgender Personen:

* Bernd Rauschenbach (Literaturwissenschaftler) (* 1952), deutscher Literaturwissenschaftler und Bühnenautor
 Bernd Rauschenbach (Physiker), deutscher Physiker und Hochschullehrer